Magomedow ist der Familienname folgender Personen:

 Abus Magomedow (* 1990), deutscher Mixed-Martial-Arts-Kämpfer im Mittelgewicht
 Arif Ramasanowitsch Magomedow (* 1992), russischer Boxer
 Butta Gadschijewitsch Magomedow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Chadschimurad Saigidmagomedowitsch Magomedow (* 1974), russischer Ringer
 Dschamalutdin Machmudowitsch Magomedow (1908–1982), sowjetischer Politiker in der Dagestanischen ASSR 
 Magomedali Magomedowitsch Magomedow (1930–2022), russischer Politiker
 Magomedsalam Magomedalijewitsch Magomedow (* 1964), russischer Politiker, Sohn von Magomedali Magomedow
 Sadam Ramasanowitsch Magomedow (* 1992), russischer Boxer
 Seifula Seferowitsch Magomedow (* 1983), russischer Taekwondoin
 Umalat Chairullajewitsch Magomedow (1979–2009), russischer Terrorist

Siehe auch:
 Məhəmmədov